

Села:
 Запілля — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Запілля — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Запілля — Житомирська область, Коростенський район

 Запілля — колишнє село Іванківського району Київської області, відселене внаслідок сильного забруднення після аварії на ЧАЕС

Села:
 Запілля — Берестейська область, Барановицький район
 Запілля — Берестейська область, Берестейський район
 Запілля — Берестейська область, Івацевицький район, Битенська сільська рада
 Запілля — Берестейська область, Івацевицький район, Косівська сільська рада
 Запілля — Берестейська область, Ляховицький район
 Запілля — Берестейська область, Пінський район
 Запілля — Берестейська область, Пружанський район
 Запілля — Вітебська область, Бешенковицький район
 Запілля — Вітебська область, Браславський район
 Запілля — Вітебська область, Вітебський район
 Запілля — Вітебська область, Докшицький район
 Запілля — Вітебська область, Оршанський район
 Запілля — Вітебська область, Полоцький район, Адамовська сільська рада
 Запілля — Вітебська область, Полоцький район, Вороницька сільська рада
 Запілля — Вітебська область, Ушацький район, Великодолицька сільська рада
 Запілля — Вітебська область, Ушацький район, Глибочанська сільська рада
 Запілля — Вітебська область, Ушацький район, Ушацька сільська рада
 Запілля () — Мінська область, Крупський район
 Запілля () — Мінська область, Логойський район, Нестановицька сільська рада
 Запілля () — Мінська область, Логойський район, Швабська сільська рада
 Запілля — Мінська область, Слуцький район
 Запілля () — Мінська область, Червенський район

Див. також 
 Запольє
 Заполє
 Заполлє